Топонимы
 Козель (город) — город в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Кожле — город в Силезии, в 1286—1492 годах — центр герцогства Козель. В 1727 году германский император Карл VI даровал это герцогство светлейшему князю А. Д. Меншикову.
 Козель (река) — река в Мурманской области.

Персоналии
 Козель, Анна Констанция фон (графиня Козельская) — фаворитка Августа Сильного.
 Козель, Арнольд Израилевич (1940—2019) — советский и российский нейрохирург, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАМН (2000), член-корреспондент РАН (2014).
 Козель, Берта Марковна (1907—?) — советская пианистка, концертмейстер.
 Козель, Манзует Иоганн — австро-венгерский государственный деятель, министр финансов Цислейтании в 1904—1906.
 Козель, Сергей Максимович (род. 1986) — российский дзюдоист.
 Козель, Шарлотта (1818—1904) — немецкая романистка.

См. также 
 Коссель